Допуск:
 Допуск — разрешение на работу с документами (или же в организацию, или помещение) и/или с оборудованием, материалами определённого уровня секретности, см. также Государственная тайна и Гриф секретности.
 Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями.
 Допуск — мероприятие по проверке правильности подготовки рабочего места и проведения целевого инструктажа допускаемому персоналу; большей частью по охране труда (технике безопасности).
 Допуск — специальное документированное разрешение на определённый вид работ, как правило, особо сложных или особо опасных.